Paraibuna pode se referir a:

Topônimos brasileiros 
Paraibuna — município paulista
Paraibuna (Cunha) — distrito do município paulista de Cunha
Microrregião do Paraibuna e Paraitinga — microrregião do Vale do Paraíba Paulista
Rio Paraibuna (alto Paraíba do Sul) — cuja nascente se localiza no município paulista de Cunha
Rio Paraibuna (médio Paraíba do Sul) — cuja nascente se localiza no município mineiro de Antônio Carlos
Represa de Paraibuna — reservatório d'água do Vale do Paraíba Paulista
Pedra de Paraibuna — ponto turístico do município fluminense de Levy

Outros 
Paraibuna (etimologia) — significado do nome

Desambiguações de topônimos